Чалатенанго:

 Чалатенанго — город в Сальвадоре, административный центр одноимённого департамента.
 Чалатенанго — один из 14 департаментов Сальвадора.